Ambato (departement), een departement van de Argentijnse provincie Catamarca
 Ambato (schiereiland), een schiereiland van Madagaskar
 Ambato (Ecuador), de hoofdstad van de Ecuadoraanse provincie Tungurahua
 Ambato (rivier), een rivier in Ecuador
 Ambato (Madagaskar), een plaats in Madagaskar